Le Passage (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Le Passage (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy